Эрик Джарвис (, род. 6 мая 1965 года) — американский нейробиолог, специализирующийся на развитии мозговых цепей для . Профессор Рокфеллеровского университета.

В 2002 году Национальный научный фонд присудил Джарвису высшую награду для молодого исследователя - Премию Алана Т. Уотермана.  В 2005 году он был удостоен награды , предусматривающей финансирование в течение пяти лет исследователям, применяющим инновационные подходы к биомедицинским исследованиям. В 2008 году доктор Джарвис был выбран на престижную должность исследователя в

Биография

Карьера

Награды 
 1986	First Place Award for Excellence in Biomedical Research, NIH-MBRS Annual Symposium
1988	MARC-NIGMS Pre-doctoral National Research Service Award 
1988	FORD Foundation Pre-Doctoral Fellowship
 2000	Esther & Joseph Klingenstein Award in Neuroscience
 2000	Whitehall Foundation Award in Neuroscience
 2000	David and Lucille Packard Foundation Award
 2001	Duke University Provost Bioinformatic Award
 2002	Duke University Provost Computational Biology Award
 2002	Hall of Fame: Alumni Association of Hunter College
 2002	Human Frontiers in Science Program Young Investigators Award
 2002	NSF Alan T. Waterman Award. NSF's highest award for young investigators given annually to one scientist or engineer who under the age of 35 made a significant discovery/impact in science. Awarded for molecular approach and findings to map brain areas involved in behavior.
 2003	The 2003 Distinguished Alumni Award of the City University of New York
 2005	Dominion Award: Strong Men and Women of Excellence: African American Leaders. Prior awardees include Arthur Ashe, Maya Angelou, Oprah Winfrey, and Michael Jordan.
 2005	NIH Director's Pioneer Award
 2006	Discover magazine top 100 science discoveries of 2005; avian brain nomenclature listed at #51
 2006	Diverse magazine's top 10 emerging scholars of 2006
 2006 Popular Science Magazine: Named in Fifth Annual Brilliant Ten
 2008	HHM Investigator Award
2014	Summit Award with NSF and NINDS from the American Society for Association Executives for successes of the Society for Neuroscience’s Scholars Program
 2015	Ernest Everett Just Award, American Society for Cell Biology

Примечания

Ссылки 
 Jarvis Lab
 New York University School of Medicine Invited Speaker 1st Annual Minority Student Conference
 National Academies of Science Evolution and Medicine 2009
 NOVA Science Now
 People Magazine
 My Hero
Erich Jarvis's Talk: "Song and Dance"

Выпускники Хантерского колледжа